Richard Kröll (1968-1996) – sciatore austriaco
 Klaus Kröll (1980) – sciatore austriaco
 Johannes Kröll (1991) – sciatore austriaco

Pagine correlate 
Kroll